Paul Koechlin ist der Name folgender Personen:

* Paul Koechlin (Rennfahrer) (1852–1907), französischer Automobilrennfahrer
 Paul Koechlin (Flugpionier) (1881–1916), französischer Flugpionier und Industrieller